Вигель — фамилия. 

Известные носители:
 
 Вигель, Ева Мария (1724—1822) — танцовщица и актриса.